Lista över akademiska körer i Norden se:

Lista över akademiska körer i Danmark
Lista över akademiska körer i Finland
Lista över akademiska körer i Norge
Lista över akademiska körer i Sverige